Сан Хуан де лас Флорес има више значења:

 Сан Хуан де лас Флорес (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан де лас Флорес (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хуан де лас Флорес (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Хуан де лас Флорес (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан де лас Флорес (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хуан де лас Флорес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуан де лас Флорес (Јаскукул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику